Елена Новик:
 Новик, Елена Владиславовна (род. 1994) — российская волейболистка.
 Новик, Елена Сергеевна (1941—2014) — советский и российский фольклорист и культурный антрополог.